Le tournoi de tennis de Boston est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1988, classée en catégorie Tier II, se dispute à Worcester du  au .

Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Natasha Zvereva, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Boston
 Saison 1988 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 1988
Boston
Tennis aux États-Unis en 1988
Tennis en octobre 1988
Tennis en novembre 1988